Буньоль:

 Буньоль (, ) — муниципалитет в Испании.
 Буньоль, Рене (1911—1956) — французский фехтовальщик, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Буньоль, Эмиль () — французский фехтовальщик.